Кутир може да се односи на:

 Кутир (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Кутир (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Кутир (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Кутир (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Кутир (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона
 Кутир (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Кутир“